Baureihe 94 steht für:

 Tenderlokomotiven mit der Achsfolge E der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 94.0: Pfälzische T 5 
 Baureihe 94.1: Württembergische Tn 
 Baureihe 94.2–4: Preußische T 16 
 Baureihe 94.5–17: Preußische T 16.1 
 Baureihe 94.19–21: Sächsische XI HT
 Baureihe 94.67: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven